Tonya (district), een district in de Turkse provincie Trabzon
 Tonya (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tonya
 Tonya Schamp, Vlaamse zangeres, bekend geworden in Eurosong for Kids